Srboljub Stanković (boksač)
Srboljub Stanković (redatelj)